Возвра́т:
 Возврат — процесс термической обработки металлов, при котором происходит частичное восстановление физических и химических свойств деформированных металлов и сплавов без видимых изменений структуры.
 Возврат — в производстве агломерата и окатышей определённая фракция готового продукта, возвращаемая в начало процесса с целью повышения снижения потерь материала, нагрева и разрыхления шихты. В зависимости от стадии выделения возврата различают горячий и холодный возврат.